Оператор (хімія)

 1. У квантовій хімії — набір математичних дій, що здійснюються над певною змінною чи функцією.
 2. У структурній хімії — математичне поняття теорії груп, що означає певну відповідність між елементами системи при виконанні тих чи інших операцій симетрії.
 3. У комп'ютерній хімії — елемент мови програмування, що викликає виконання певної дії в процесі обробки інформації на комп'ютері.
 4. У біохімії — регуляторна послідовність у ДНК, що керує транскрипцією структурних генів.

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Хімічна термінологія